Кёпп, Габриэла — немецкий физик, автор воспоминания о последствиях 2-й мировой войны
 Кёпп, Эйрик — норвежский гандболист